Dickman ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Dickman (* 1955), australischer Mammaloge
 John Dickman (1864–1910), englischer Mörder
 Jonjo Dickman (* 1981), englischer Fußballspieler
 Joseph T. Dickman (1857–1927), US-amerikanischer General
 William J. Dickman (1900–1987), deutschamerikanischer Jurist

Siehe auch:
 Dickmann
 Dickmans